Шиели́ () — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа Атамекен. Код КАТО — 117055900.

География 
Село расположено в юго-восточной части района, на расстоянии примерно 31 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Щучинск, в 13 километрах к юго-востоку от административного центра сельского округа — аула Атамекен.

Абсолютная высота — 381 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: город Макинск — на юге.

Население 
В 1989 году население села составляло 231 человек (из них казахи — основное население).

В 1999 году население села составляло 206 человек (106 мужчин и 100 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 211 человек (101 мужчина и 110 женщин).

Улицы 
 ул. Орман
 ул. Орталык
 ул. Школьная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Бурабайского района